Cette page dresse la liste des sondages d'opinions relatifs à les élections fédérales canadiennes de 2019.

À l'échelle nationale

Pendant la campagne électorale

Par zone géographique

Le Parti libéral du Canada maintient une avance considérable au Québec jusqu'au début de l'année 2019, dépassant même les 50 % d'intentions de votes dans plusieurs sondages en 2016. Le reste des appuis est divisé entre le Parti conservateur, le Bloc québécois et le NPD qui se maintiennent tous autour de 15 % des intentions de votes de 2015 au début 2018.

Une recomposition des forces s'amorce au début 2018 avec une tendance à la baisse du NPD et les difficultés du Bloc québécois consécutives à la crise de février 2018. Le Parti conservateur se détache alors de ses deux adversaires et dépasse les 25 % d'appuis dans deux sondages à la mi-2018. 

Au début 2019, alors que la 42 législature entre dans sa dernière année de mandature, les libéraux demeurent en tête des sondages, entre 30 et 35 % d'appuis au Québec, mais suivis de près par les conservateurs (25 à 30 % selon les sondages) et un Bloc québécois qui repasse au dessus de la barre des 20 % après avoir nommé un nouveau chef (Yves-François Blanchet).

La campagne voit un retournement de situation majeur avec la chute significative des appuis au Parti conservateur et la remontée rapide des appuis au Bloc qui lui permettent de gagner 32 sièges (22 de plus qu'en 2015), son meilleur résultat depuis les élections de 2008. Le NPD est presque balayé et seul Alexandre Boulerice est réélu dans sa circonscription de Rosemont—La Petite-Patrie à Montréal.

Pendant la campagne électorale

Pendant la 42 législature du Canada

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Élection fédérale canadienne de 2019
 Liste des élections fédérales canadiennes
 Partis politiques canadiens

Liens externes 
 Poll Tracker'', liste de sondages et projections électorales sur le site de la CBC

Élections fédérales canadiennes de 2019
Federales, 2019
Sondage, Fédérale, 2019